Mühlbachquelle steht für:
 Mühlbachquelle (Dietfurt an der Altmühl), auch Große Mühlbachquelle, Karstquelle des Mühlbachs in Mühlbach, Stadt Dietfurt an der Altmühl, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern, der dort in die Altmühl mündet
 Mühlbachquelle, anderer Name der Steinbachquelle (Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg), Karstquelle des Mühlbachs in Steinbach, Gemeinde Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern, der in Oberreinbach in den Reinbach und dann weiter zum Etzelbach entwässert

Siehe auch:
 Mühlbach